Dit is een lijst van bisschoppen van het voormalige bisdom Verden in het huidige Nedersaksen

 
Geschiedenis van Nedersaksen
Verden
Verden